Zero-emissions vehicle, een voertuig dat geen schadelijke uitstoot heeft
 Z'EV, een Amerikaanse dichter en muzikant